Toponímia: localitats estatunidenques amb aquest nom
 Seminole (Florida)
 Seminole (Oklahoma)
 Seminole (Texas)

 Cinema: Seminole (pel·lícula), dirigida per Budd Boetticher i protagonitzada per Rock Hudson, Anthony Quinn i Barbara Hale